IK eller Ik kan avse:

 IK – en förening som bildats för att utöva och ofta tävla i en eller flera idrotter, se Idrottsklubb
 IK – ett mått på en människas intelligens, se Intelligenskvot
 IK – IATA:s flygbolagskod för Imair Airlines
 IK Investment Partners – ett europeiskt private equity bolag
 ik – ISO 639 alpha-2 kod för en grupp dialekter från språket inuktitut, se Iñupiaq